Georg Hellmesberger kan syfta på följande personer:

 Georg Hellmesberger senior (1800–1873), österrikisk violinist och dirigent
 Georg Hellmesberger junior (1830–1852), österrikisk violinist och kompositör